Вацманн (, ) — гора в Баварии.
 Вацманн () — картина немецкого художника Каспара Давида Фридриха.